Sans défense est le titre de plusieurs œuvres :

Cinéma et télévision 
 Sans défense, film de Michel Nerval (1989).
 Sans défense, épisode de la saison 3 de Buffy contre les vampires (1999).

Littérature 
 Sans défense, roman policier américain de Harlan Coben (2016).